Güstrow ist der Name

einer Stadt in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Güstrow

eines ehemaligen Landkreises in Mecklenburg-Vorpommern, siehe Landkreis Güstrow
eines ehemaligen Landkreises in Mecklenburg, siehe Landkreis Güstrow (1933–1952)
eines Kreises in der DDR, siehe Kreis Güstrow

eines dynastischen Zweiges der Herzöge von Mecklenburg, siehe Mecklenburg-Güstrow
eines dynastischen Zweiges des fürstlichen Hauses (zu) Werle, siehe Herrschaft Werle

 folgender Personen:
 Dietrich Güstrow,  Pseudonym des deutschen Strafverteidigers und Stadtdirektors von Peine Dietrich Wilde (1909–1984)
 Tidemann von Güstrow (um 1300–1350), Münzherr und Bürgermeister der Hansestadt Lübeck.